Das se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ashok Kumar Das
 Indraneil Das